35725 Tramuntana – nome di un asteroide della fascia principale
 A Tramuntana – rivista satirica pubblicata in Corsica dal 1896 al 1914

Pagine correlate 
 Tramontana